Torture (en. und fr. ‚Folter‘) bezeichnet:
 Torture (Album), ein Album der Death-Metal-Band Cannibal Corpse
 Torture (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band